

Пон-ла-Віль (Верхня Марна) — муніципалітет у департаменті Верхня Марна

Пон-ла-Віль — громада в кантоні Фрібур